Schreiber (něm. písař) může znamenat:

 Alexandra Schreiberová (* 1963), bývalá reprezentantka Německa v judu
 Bruno Schreiber (1930–2020), český chemik, vynálezce a spisovatel žijící ve Švýcarsku
 Eduard Schreiber (1876–1962), slovenský průkopník kinematografie
 Franz Schreiber (1897–1947), československý politik a poslanec
 Johann Schreiber (1845–1906), rakouský politik
 Karlheinz Schreiber (* 1934), německý průmyslník, obchodník se zbraněmi a lobbista
 Liev Schreiber (* 1967), americký filmový herec, scenárista a režisér
 Pablo Schreiber (* 1978), kanadský herec
 Simon Schreiber (1820–1883), rakouský rabín a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Moše Schreiber viz Chatam Sofer (1762–1839), bratislavský rabín
 Vratislav Schreiber (1924–2015), český lékař, profesor UK
 Walter Schreiber (1893–1970), německý lékař, brigádní generál a válečný zločinec

podobné jméno
 Šrajbr
 Šrejber

Odkazy

Související články

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení